Paul Schulte ist der Name folgender Personen:

* Paul Schulte (Heimatforscher) (1871–1951), deutscher Lehrer und Heimatforscher
 Paul Schulte (Geistlicher) (Der fliegende Pater; 1895–1974), deutscher Ordensgeistlicher
 Paul Schulte-Borberg (1907–nach 1971), deutscher Montanindustriemanager
 Paul Clarence Schulte (1890–1984), US-amerikanischer Geistlicher, Erzbischof von Indianapolis